Bergs landskommun kan syfta på:

 Bergs landskommun, Jämtland – en tidigare kommun i Jämtlands län
Bergs landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kronobergs län
Bergs landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län
Bergs landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Västmanlands län

Se även
 Berg (olika betydelser)